Masza i Niedźwiedź (ros. Маша и Медведь) – rosyjski serial animowany dla dzieci stworzony przez Andrieja Dobrunowa, Olega Kuzowkowa oraz Dmitrija Łowejka. Wyprodukowany przez Animaccord.

Premiera serialu miała miejsce 18 grudnia 2008 roku jako odcinek pilotażowy na rosyjskim kanale Rossija 1, a 7 stycznia 2009 miała premierę regularna seria na tym samym kanale, której emisja trwa do dziś. Polska premiera serialu miała mieć miejsce 15 lutego 2014 roku na antenach TVP ABC i Puls 2, ale ostatecznie serial jest emitowany od 1 września 2014 roku w TVP ABC. Dodatkowo, w lutym 2018 roku, odcinki dostępne są w polskich serwisach HBO GO, ipla oraz vod.tvp.pl. Idea i nazwa serialu nawiązują do popularnej rosyjskiej bajki ludowej opowiadającej o wspólnym bytowaniu w lesie niesfornej dziewczynki Maszy (zdrobnienie imienia Maria) i niedźwiedzia w jego leśnym domku.

Fabuła 
Serial opowiada o losach małej dziewczynki Maszy oraz dawnego zasłużonego niedźwiedzia cyrkowego, Niedźwiedzia, którzy wspólnie przeżywają przygody.

Spis odcinków wersji polskiej

Spin-offy 

Studio Animaccord (produkujące serial „Masza i Niedźwiedź”) wydało również dwa odgałęzienia („spin-offy”): „Bajeczki Maszy” (ros. Машины сказки) oraz „Straszne historie Maszy” (ros. Машкины страшилки).

Bajeczki Maszy 
To serial złożony z 26 odcinków, każdy ma czas trwania 6 minut. W każdym odcinku Masza, znana z serialu „Masza i Niedźwiedź”, opowiada swoim lalkom (jedna z tych lalek jest dziewczynką, druga - niedźwiadkiem, co wyraźnie nawiązuje do Maszy i Niedźwiedzia) słynne bajki różnych narodów świata, ale robi to w manierze dziecięcej - myli bohaterów i wątki fabuły, co powoduje, że każda bajka Maszy zawiera treść oryginalną oraz każda bajka zaopatrzona jest w oryginalne zakończenie i motto.

Z punktu widzenia animacji serial ten w każdym odcinku zawiera treść wykreowaną w technologii 3D CGI (gdzie występują Masza i jej lalki w znanym otoczeniu domku w pobliżu przystanku kolejowego) oraz treść bajki w technologii 2D Flash. W każdym odcinku bajka jest przedstawiona w nieco innym stylu graficznym, który nie powtarza się w innych odcinkach.

W „Bajeczkach” głosu Maszy użyczyła Joanna Pach.

Straszne historie Maszy 
Jest to serial złożony z 26 odcinków, każdy ma czas trwania 6 minut. Tzw. straszyłki („straszne historyjki”) są gatunkiem współczesnego folkloru dziecięcego - są to krótkie opowiadania, których celem jest zastraszenie słuchaczy. W nich łączone są tradycje bajki z aktualnymi problemami życia dziecka; można doszukać się wątków i motywów tradycyjnych dla folkloru archaicznego, postaci demonologicznych, zapożyczonych z opowieści ludowych, ale przeważają wątki, w których postaciami demonologicznymi są zjawiska i przedmioty otaczającego świata. W serialu postać Maszy, która jest narratorem strasznych historyjek, za każdym razem sugeruje, że straszyłki istnieją wyłącznie w wyobraźni dziecka. Bawiąc się i opowiadając straszyłki Masza uczy widzów, aby nie bać się niczego, co jest tematem straszyłek, tłumaczy skąd pochodzą najbardziej pospolite strachy dziecięce i pokazuje, jak je pokonać.

W „Strasznych historiach” głosu Maszy użyczyła Zuzanna Jaźwińska.

Podobnie jak w „Bajeczkach Maszy” serial ten w każdym odcinku zawiera treść stworzoną w technologii 3D CGI (gdzie występuje Masza) oraz treść straszyłki w technologii 2D Flash.

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018 
W związku z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej 2018 stworzono miniserial z 5 odcinków (czas trwania każdego od 82 do 90 sekund) poświęcony piłce nożnej. Pierwszy odcinek opublikowano w Internecie 11 czerwca, ostatni 14 lipca 2018 roku. Bohaterowie, sceneria oraz wszystkie technologie produkcji pochodzą z serialu "Masza i Niedźwiedź".

W „Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej 2018” głosu Maszy użyczyła Zuzanna Jaźwińska.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 

Rosyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2009
Filmy o niedźwiedziach